Der Sohn des Hannibal ist der Titel folgender Werke:

 Der Sohn des Hannibal (Roman), Roman von Ludwig Wolff (1914)

Filme:
 Der Sohn des Hannibal (1918), deutscher Film von Viggo Larsen
 Der Sohn des Hannibal (1926), deutscher Film von Felix Basch